A 2007-es német nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizedik versenye. A futamot a Sachsenringen rendezték július 15-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Nemet
Motorversenyzés Németországban